Flamstead ist der Name

 einer Baronie in Hertfordshire, Großbritannien; siehe: Flamstead
 unter dem die Town Chester in Vermont gegründet wurde